Sociedade Última Hora é uma casa de espetáculos, localizada no Centro do município de Arroio dos Ratos, no estado do Rio Grande do Sul. É um dos clubes mais tradicionais da Região Carbonífera. Destaca-se palas festas temáticas e pelo Carnaval Alvi Negro.

História
Fundado por espanhóis, juntamente com os moradores locais do então distrito de Arroio dos Ratos, em  21 de janeiro de 1933, na antiga Pensão da Dona Maria, a sociedade nasceu com o propósito de organizar um grupo de diversão para o Carnaval daquele mesmo ano. Em razão da tamanha proximidade com a data festiva, a sociedade recebeu o nome de Última Hora. Com a fundação da Sociedade Última Hora, formou-se o Bloco Carnavalesco Alvi Negro, representado pelas cores branco e preto. Nos tempos atuais, o Cordão de Brotinhos Alvi Negro, no Carnaval infantil, mantém a tradição do primeiro bloco desta sociedade. Apesar das mudanças ao longo do tempo, o Carnaval adulto conta com treze blocos carnavalescos que preservam e resgatam os pricípios dos primeiros idealizadores deste festejo. Apesar da ascensão do Triunfolia, Carnaval do município de Triunfo, o Carnaval Alvi Negro continua sendo um dos melhores da Região Carbonífera.

Ver também
 Arroio dos Ratos

Casas de espetáculos do Brasil
Cultura de Arroio dos Ratos